Plaats in Indonesië
 Candiwulan (Kebumen), een plaats in het regentschap Kebumen van de provincie Midden-Java
 Candiwulan (Kutasari), een plaats in het regentschap Purbalingga van de provincie Midden-Java
 Candiwulan (Mandiraja), een plaats in het regentschap Banjarnegara van de provincie Midden-Java